Le mot copilote peut désigner :
 Un copilote d’automobile.
 Un copilote d’aéronef.